Tortoise (tenk), britanski teški tenk
 Tortoise (glazbeni sastav)